Cannavina ima više značenja:
 Cannavina, Benevento
 Cannavina, Chieti
 Cannavina, Cosenza